

События

Римская империя 
 Император: Гальба (до 15 января), затем Отон (до 16 апреля), затем Авл Вителлий (до 20 декабря), затем Веспасиан.
 Консулы: Гальба (во 2-й раз) и Тит Виний.
 Консулы-суффекты: Отон, Луций Сальвий Отон Тициан (во 2-й раз), Луций Вергиний Руф (во 2-й раз), Луций Помпей Вописк, Гней Арулен Целий Сабин, Тит Флавий Сабин, Гней Аррий Антонин, Авл Марий Цельс, Фабий Валент, Авл Цецина Алиен, Розий Регул, Гней Цецилий Симплекс и Гай Квинкций Аттик.
 Январь — Рейнские легионы восстали и провозглашают императором Вителлия. Вителлий стал называть себя Германиком. 11.1 — Гальба усыновил Пизона и назначил его своим преемником. 15.1 — Преторианцы в Риме поднимают мятеж, убивают Гальбу и провозглашают императором Отона. Убийство Виния и Пизона.
 15 января императором становится наместник провинции Бетика (Южная Испания) 36-летний Марк Сальвий Отон
 январь-апрель — Император Рима Отон, Марк Сальвий (32, 28.4-69, 16.4).
 Отон наградил и сделал полководцем Мария Цельса. Многим сенаторам он возвратил имущество. Казнь Тигеллина. Отона признали императором Иллирия, Греция, восточные провинции, Африка, а Вителлия — Германия, Галлия, Британия, Реция Наместник Испании Клувий Руф перешёл на сторону Вителлия. Войска легатов Вителлия Фабия Валента и Цецины вступили в Северную Италию. Полководцы Отона победили в трёх первых незначительных сражениях, но в большой и беспорядочной битве при Бедриаке были разбиты. 16.4 — Самоубийство Отона.
 14 апреля происходит битва при Бедриаке (Италия) между войсками Вителлия и Отона, в результате которой последний проигрывает
 апрель-декабрь — Император Рима Вителлий, Авл (12, 7.9-69, 21.12).
 Армия Вителлия разоряет Италию. Вителлий вступает в Рим и устраивает грандиозные пиры. Лето — Против Вителлия возмутились войска в Мёзии и Паннонии, а затем в Иудее и Сирии. 1.7 — Александрийские легионы присягнули Веспасиану. Июль — Ему принесли присягу в Иудее, легат Сирии Лициний Муциан, царство Сохема, царёк Антиох, Малая Азия.
 Вителлий объявил воинский набор. Он отправил против Веспасиана своего брата с флотом и по суше полководцев и войска. Веспасиан послал легатов к парфянам и в Армению, оставил в Иудее Тита, послал в Италию Муциана, а сам отплыл в Египет.
 Равеннский флот перешёл на сторону Веспасиана. Цецина также попытался увлечь вверенные ему Вителием войска и перейти на сторону противника, но солдаты схватили его. Двинувшиеся затем в сторону веспасианских войск возглавляемых Антонием Примом, лишённые единого командования войска вителианцев потерпели крупное поражение под Кремоной. Разрушение Кремоны. Вителлий отправил армию Фабия Валента против Веспасиана, но многие солдаты перешли на сторону Веспасиана, а Фабий Валент попал в плен. От Вителлия отпали Испания, Галлия, Британия. Вителлий приехал в армию в Умбрии, но вскоре вернулся в Рим. 18.12 — Оставленный в Нарнии легион сдался Веспасиану. Вителлий пытался сложить с себя власть, но не смог. Домициан, сын Веспасиана, с дядей Сабином и отрядом верных войск укрылся на Капитолии. Когда вителлианцы заняли холм, он скрылся. 21.12 — Флавианцы вступили в Рим. Солдаты, оставшиеся верными Вителлию, заперлись в преторианском лагере и все были перебиты. Вителлий был схвачен и убит. Домициан был провозглашён цезарем.
 20 декабря Веспасиан становится императором.
 69-96 — Династия Флавиев в Риме.
 69-79 — Император Рима Веспасиан, Тит Флавий (9, 17.11-79, 24.6). Сын гражданина сабинского города Реате.
 69 — Восстание Аникета в Понте. Быстро подавлено.
 69 — Движение в Галлии под руководством знатного батава Юлия Цивилиса. К нему примыкают племена лингонов и треверов.

Скончались 
 15 января — Гальба — римский император, убит в результате заговора
 Январь — Гай Софоний Тигеллин — Префект претория (62—68), покончил жизнь самоубийством после смертного приговора при Оттоне
 16 апреля — Отон — римский император, покончил жизнь самоубийством.
 20 декабря — Вителий — римский император, убит преторианскими гвардейцами.
 Декабрь — Децим Валерий Азиатик — римский политический деятель, соратник Вителия
 Картимандуя — последняя королева бригантов (43—69)

См. также

Примечания